Yarbrough ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Yarbrough (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Glenn Yarbrough (1930–2016), US-amerikanischer Pop-Sänger
 James C. Yarbrough (* ?), US-amerikanischer General
 Jean Yarbrough (1900–1975), US-amerikanischer Filmregisseur
 Jim Yarbrough (* 1946), US-amerikanischer Footballspieler
 LeeRoy Yarbrough (1938–1984), US-amerikanischer Rennfahrer
 Randall Yarbrough, US-amerikanischer Schauspieler
 Raya Yarbrough, US-amerikanische Sängerin
 Rual Yarbrough (* 1930), US-amerikanischer Banjo-Spieler

 Vincent Yarbrough (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Paul Yarbrough (* 1989), mexikanischer Fußballspieler

Yarbrough heißt in der Geografie
 Mount Yarbrough, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Yarbrough and Peoples, US-amerikanische Band
 Yarborough